

Прізвища 
 Вінченцо Перуджа — італійський музейний працівник, художник-декоратор.
 Ноемі Перуджа — французька співачка, меццо-сопрано.

Географія 
 Перуджа — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Перуджа — провінція в Італії, у регіоні Умбрія.

Спорт 
 Перуджа — італійський футбольний клуб з міста Перуджа.
 Перуджа — італійський чоловічий волейбольний клуб з міста Перуджа.